Spitak (Սպիտակ) é uma cidade localizada no norte da Armênia. Foi quase toda destruída no Terremoto de Spitak em 1988.
Cidades da Arménia